Разорванный круг:

 Разорванный круг — художественный фильм режиссёра Вениамина Дормана.
 Разорванный круг — первая серия первого сезона сериала Энтерпрайз из саги «Звёздный путь».